Literatura: Romeu i Julieta, tragèdia de William Shakespeare (1595) que ha inspirat nombroses obres posteriors
 Cinema:
 Romeo and Juliet (pel·lícula de 1908) dirigida per James Stuart Blackton i protagonitzada per Florence Lawrence i Paul Panzer.
Romeo and Juliet (pel·lícula de 1936), dirigida per George Cukor i protagonitzada per Leslie Howard i Norma Shearer
 Romeo and Juliet (pel·lícula de 1954), dirigida per Renato Castellani
 Romeo and Juliet (pel·lícula de 1968), dirigida per Franco Zeffirelli i protagonitzada per Leonard Whiting i Olivia Hussey
 Romeo + Juliet, pel·lícula de 1996 dirigida per Baz Luhrmann i protagonitzada per Leonardo DiCaprio i Claire Danes
 Televisió:
 Romeo x Juliet, sèrie anime dels estudis Gonzo (2007)
 Música:
 Roméo et Juliette (Berlioz), simfonia per a mezzosoprano, tenor, baix, cor i orquestra d'Hector Berlioz (1839)
 Roméo et Juliette, òpera de Charles Gounod (1867)
 Romeu i Julieta (Txaikovski), obertura de Piotr Ilitx Txaikovski (1869)
 Giulietta e Romeo (Vaccai), òpera de Nicola Vaccai (1825)
 Giulietta e Romeo (Zandonai), òpera de Riccardo Zandonai (1922)
 Giulietta e Romeo (Zingarelli), òpera d'Antonio Zingarelli (1796)
 Romeo and Juliet (cançó), una cançó de Dire Straits (1981)
 Dansa i teatre:
 Romeu i Julieta (Nijinska), ballet de Bronislava Nijinska pels Ballets Russos, amb escenografia de Joan Miró (1926)
 Romeu i Julieta (Prokófiev), ballet de Serguei Prokófiev (1935)
 Roméo et Juliette, de la haine à l'amour, comèdia musical de Gérard Presgurvic (2001)
 Giulietta e Romeo (musical), comèdia musical de Riccardo Cocciante (2007)